Amstel Gold Race er et landevejsløb på cykel, som oftest afvikles i den sydlige del af Limburg, Nederland.

Løbet afholdes hvert forår, og indgår fra 2005 i den professionelle UCI ProTour. 

Tidligere var løbet en del af World Cup i landevejscykling .

Navnet på løbet refererer ikke direkte til floden Amstel (som ligger ikke langt fra løbsruten), men til sponsoren, som er bryggeriet Amstel.

Historie 
Det første løb, arrangeret af Herman Krott, fandt sted d. 30. april 1966, på Dronning Julianas fødselsdag, denne dag for at tiltrække tilskuere. Uheldigvis bevirkede det mange landsbyer hvor løbet skulle føres igennem, var blokeret af festarrangementer, hvorfor ruten måtte ændres flere gange under afviklingen.
Resultatet af disse ændringer bevirkede at løbet blev over 300 km langt, hvilket ophidsede en af datidens store cykelryttere så meget, Jacques Anquetil, at han valgte at gå ud af løbet.

Rute 
Ruten er blevet ændret mange gange gennem årene. I 2005 fandt løbet sted indenfor grænserne af provinsen Limburg.

Der har været løb som dækkede en stor del af Belgien. Siden 2003 har målet ligget på toppen af bjerget Cauberg i Valkenburg kommune. Før 2003 lå målet i Maastricht.

Vindere

Se også 
Amstel Gold Race for kvinder

Eksterne henvisninger 

Officiel side for Amstel Gold Race 

 
Etableret i 1966